Игорь Николаевич Лебедич (род. 6 мая 1936, Ленинград) — советский и украинский инженер-строитель, автор патентов, кандидат технических наук (1980). Действительный член Украинской академии архитектуры (1995). Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (2006).

Биография 
Игорь Николаевич Лебедич родился 6 мая 1936 года в Ленинграде. В 1959 году окончил Киевский институт инженеров водного хозяйства (КИИВГ). С тех пор работал в УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского. С 1970 года стал заведовать отделом новых типов конструкций.

Патенты 
Автор ряда патентов, среди которых:
 Гелиостат // Патент № 1772538;
 Металлическая панель покрытия // Патент № 1728417;
 Монтажный узел шпренгельной системы // Патент № 1728400;
 Двухпоясное висячее покрытие // Патент № 1604955;
 Узел соединения металлической колонны с двутавровой балкой // Патент № 1604943;
 Способ возведения висячего двухпоясного покрытия // Патент № 1571163;
 Каркас многоэтажного здания // Патент № 1511347;
 Закладная деталь фундамента // Патент № 1432141;
 Устройство для пуска и торможения ветродвигателя с вертикальным валом // Патент № 1307083;
 Способ изготовления монументальной скульптуры // Патент № 1296446;
 Висячее двухпоясное покрытие и способ его возведения // Патент № 1289967;
 Высотное сооружение типа монумента // Патент № 1286714;
 Высотное сооружение типа монумента // Патент № 1249140;
 Лестница // Патент № 1201479;
 Высотное сооружение типа монумента // Патент № 1168691;
 Узел соединения трубчатых строительных элементов // Патент № 1130679;
 Высотное сооружение типа монумента // Патент № 1028825;
 Устройство для крепления приставного башенного крана к возводимому сооружению // Патент № 969647;
 Узел соединения элементов колонны и ригеля многоэтажного здания // Патент № 607907;
 Строительная конструкция типа стойки // Патент № 461214;
 Строительная балка // Патент № 450015;
 Каркас многоэтажного здания // Патент № 449134.

Награды 
 Государственная премия Украины в области архитектуры (2006; в соавторстве с Ю. И. Серёгиным, А. А. Дощенко, А. И. Юном и др.) за Физкультурно-спортивный комплекс в городе Южный.

Публикации 
 Совершенствование сварных металлоконструкций. — Киев, 1992;
 Тайны стальных конструкций. — Киев, 2004;
 Конструкции стационарных покрытий над трибунами стадионов. — Макеевка, 2008;
 Некоторые аспекты надстройки многоэтажных зданий с использованием металлического каркаса // Зб. наук. пр. Укр. НДПІ сталевих конструкцій. — 2009. — Вип. 4;
 Вантово-подвесное покрытие над трибунами стадиона «Олимпийский» в г. Киеве // Пром. буд-во та інж. споруди. — 2010. — № 3.

Примечания

Литература 
 Лебедич Ігор Миколайович (до 75-річчя від дня народж.) // Пром. буд-во та інж. споруди. — 2011. — № 2.

Архитекторы Украины
Архитекторы Киева
Изобретатели Украины